Španělské slovo Amistad ( přátelství) může mít více významů:

 Amistad (film) – film Stevena Spielberga z roku 1997
 Amistad (Nové Mexiko) – město v Novém Mexiku
 La Amistad – mezinárodní park v pohraniční oblasti mezi Kostarikou a Panamou
 La Amistad (loď) – španělský škuner z poloviny 19. století
 Vzpoura na lodi Amistad – vzpouru černých otroků proti posádce lodi španělského škuneru Amistad